Fletcher Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fletcher Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Fletcher Island, Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar